Die Liste der deutschen Abgeordneten zum EU-Parlament (2019–2024) listet alle deutschen Mitglieder des 9. Europäischen Parlamentes nach der Europawahl in Deutschland 2019.



Aktuelle Mandatsstärke der Parteien

Abgeordnete

Ausgeschiedene Abgeordnete

Weblink

Einzelnachweise 

!
Deutschland